Жуві́нтас — литовський топонім.

 Жувінтас — озеро на південному заході Литви;
 Жувінтас — велике болото (болотний масив), прилегле до озера Жувінтас;
 Жувінтас — біосферний заповідник у Литві, що включає однойменне озеро, болото й оточуючі ліси.

Див. також 
 Жувінта — село в Пренайському районі Литви;
 Жувінтай — село в Алітуському повіті Литві;
 Жувінте — річка у Литві.